Wildenhagen ist der deutsche Name folgender Orte in Polen:
 Wildenhagen, ehemals im Kreis Cammin, Ort in der Woiwodschaft Westpommern; siehe: Gadom
 Wildenhagen (Wüstung), ehemals im Kreis Flatow, Wüstung in der Woiwodschaft Großpolen
 Wildenhagen, ehemals im Kreis Weststernberg, Ort in der Woiwodschaft Lebus; siehe: Lubin (Torzym) 

Siehe auch: 
 Die Nacht von Wildenhagen